Amapola real es el nombre usado para referirse a dos plantas del género Papaver:
Papaver somniferum, también conocida como adormidera, planta del opio o, simplemente, amapola.
Papaver rhoeas, también denominanda amapola o amapola silvestre.